O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis. Participam 16 equipes.

Equipes

Jogos

Primeira rodada

Sérvia x Índia

Suécia x Rússia

Rep. Tcheca x Cazaquistão

Argentina x Romênia

Chile x Estados Unidos

Bélgica x Espanha

Croácia x Alemanha

Áustria x França

Quartas de final

Sérvia x Suécia

Cazaquistão x Argentina

Estados Unidos x Espanha

Alemanha x França

Semi-finais

Sérvia x Argentina

Espanha x França

Final

Espanha x Argentina

Fonte

Copa Davis de 2011